Paul Kalligas,  (* 1948 in Athen) ist ein griechischer Philosoph und Philosophiehistoriker auf dem Gebiet der antiken Philosophie.

Kalligas entstammt einer angesehenen Athener Familie, der auch der gleichnamige Politiker und Jurist Pavlos Kalligas angehörte. Paul Kalligas ist nunmehr emeritierter Professor (ομότιμος καθηγητής) für Philosophie an der Universität Athen. Nach seiner Emeritierung übernahm er die Stelle des Direktors des European Cultural Centre of Delphi.

Sein Forschungsschwerpunkt ist der Neuplatonismus. Er hat die Enneaden des Plotin vollständig ins Neugriechische übersetzt und kommentiert. Der etwa 2000 Seiten umfassende Kommentar wird derzeit ins Englische übersetzt. Kalligas ist außerdem Herausgeber der griechischen Zeitschrift für Philosophie Δευκαλίων.

Schriften (Auswahl) 
Dissertation
 Ηθική και κοσμολογία στη φιλοσοφία του Πλωτίνου: Ερμηνευτικό υπόμνημα στις δύο πρώτες Εννεάδες. Dissertation, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Athen 1998, (online).

Herausgeberschaft
 mit Katerina Ierodiakonou, Vassilis Karasmanis (Hrsg.): Aristotle's Physics Alpha. (Symposium Aristotelicum, 20) Oxford University Press, Oxford 2019.

Übersetzungen aus dem Altgriechischen
 Γοργίας: Ελένης εγκώμιον. Υπέρ Παλαμήδου απολογία. Μετάφραση-Σχόλια Π. Καλλιγάς. In: Δευκαλίων 36 (1981), 275–317.
 Πορφυρίου, Περί του Πλωτίνου βίου και της τάξεως των βιβλίων αυτού. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια: Παύλος Καλλιγάς. Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων της Ακαδημίας Αθηνών (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση), Αθήναι 1991, 2. Auflage 1998.
 Πλωτίνου, Εννεάς Πρώτη, Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια: Παύλος Καλλιγάς. Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων της Ακαδημίας Αθηνών (Βιβλιοθήκη Α. Μανούση), Αθήναι 1994, 2. Auflage 2006, 3. Auflage 2018.
 Πλωτίνου, Εννεάς Δευτέρα, Αθήναι 1996, 2. Auflage 2010.
 Πλωτίνου, Εννεάς Τρίτη, Αθήναι 2004, 2. Auflage 2010.
 Πλωτίνου, Εννεάς Τετάρτη, Αθήναι 2009.
 Πλωτίνου, Εννεάς Πέμπτη, Αθήναι 2013.
 Πλωτίνου, Εννεάς Έκτη, Αθήναι 2018 (in zwei Halbbänden).
 Paul Kalligas, The Enneads of Plotinus: A Commentary, Volume 1, Enneads I-III. Translated by E. Key Fowden and N. Pilavachi. Princeton University Press, Princeton 2014. – Rezension von Dominic O'Meara, in: Notre Dame Philosophical Reviews 2015.02.10
 Πρόκλος: Η ιερατική τέχνη - Οι ύμνοι. Μετάφραση Π. Καλλιγάς. Στιγμή, Αθήνα 2009.
 Αριστοτέλης: Κατηγορίαι - Περί ερμηνείας. Μετάφραση Π. Καλλιγάς. Νήσος, Αθήνα 2011.
 Πλάτων: Γοργίας. Μετάφραση Π. Καλλιγάς. Στιγμή, Αθήνα 2020.

Weblinks 
 Νεχαμάς, Αλέξανδρος (Nehamas, Alexander): Ο Πλωτίνος του Παύλου Καλλιγά. In: The Athens Review 109 (2019).online (in griechischer Sprache)

Philosophiehistoriker
Hochschullehrer (Athen)
Grieche
Geboren 1948
Mann